

Населені пункти та їхні частини
 Скужево — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скужево — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Скужево — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Скужево — лісова осада в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки